Поротников — фамилия; имеет женскую форму Поротникова.
 Поротников, Виктор Петрович (род. 1963) — российский писатель-историк.
 Поротников, Павел Леонтьевич (1922—1998) — советский художник, член Союза художников СССР.

См. также 
 Поротникова
 Поротниково